Гарпер (округ, Канзас)
 Гарпер (округ, Оклахома)